Resistance Is Futile má více významů:

hudba
Resistance Is Futile (album, Manic Street Preachers) – album z roku 2018
Resistance Is Futile (album, Monkey Business) – album z roku 2003

televize
Odpor je marný – fráze z amerického seriálu Star Trek